Pixels – elementi puntiformi che compongono la rappresentazione di un'immagine raster digitale
 Pixels – cortometraggio d'animazione del 2010
 Pixels – film del 2015 diretto da Chris Columbus
 Pixels – videogioco della Cal Omega del 1983
 Festival Pixels – festival di musica elettronica francese

Pagine correlate 
 Pixel (disambigua)